Le Kanem est une région du Tchad ;
 Le Kanem est un des trois départements composant cette région.
 Le royaume du Kanem-Bornou est un ancien royaume africain.